Мима́лт Муса́евич Солца́ев (20 мая 1938 — 11 декабря 2013) — советский и российский театральный режиссёр. Народный артист РСФСР (1989). Лауреат Государственной премии РСФСР им. К. С. Станиславского (1983).

Биография 
Родился 20 мая 1938 года. В 1963 году окончил режиссёрский факультет ЛГИТМиКа (мастерская Георгия Товстоногова). В 1965 году ему предложили стать главным режиссёром Казанского драматического театра имени В. И. Качалова. Он принял приглашение и переехал в Казань.

Через некоторое время он вернулся в Грозный и до 1991 года с перерывами был главным режиссёром Чечено-Ингушского государственного драматического театра имени Х. Нурадилова. В 1967 году стал главным режиссёром Ленинградского Малого драматического театра.

В начале 1990-х годов начал педагогическую деятельность при Московском государственном институте культуры и искусств (МГИКиИ), стал профессором. Добился открытия чеченской студии «Нахи» при МГИКиИ, где подготавливал молодые профессиональные кадры.

С 2006 года и до конца жизни являлся главным режиссёром Грозненского русского драматического театра имени М. Ю. Лермонтова.

Солцаев — автор ряда пьес, которые впоследствии были им же поставлены на сцене («Инспектор ОБХСС», «Рыцари Кавказских гор», «Асланбек Шерипов»).

Скончался 11 декабря 2013 года.

Награды 
 народный артист РСФСР (13 января 1989 года)
 заслуженный деятель искусств РСФСР (28 января 1983 года)
 Государственная премия РСФСР имени К. С. Станиславского (1983) — за спектакль «Лениниана», поставленный на сцене Чечено-Ингушского драмтеатра имени Х. Нурадилова.
 Государственная премия Чеченской Республики
 множество дипломов

Ссылки 
 

Выпускники Российского государственного института сценических искусств